Новокубанский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Краснодарского края России. 

Административный центр — город Новокубанск.

География 
Район расположен в восточной части Краснодарского края. Территория района составляет 182,3 тыс. гектаров.

По природно-климатическим показателям Новокубанский район характеризуется засушливым климатом Среднегодовое количество осадков составляет 551 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период (апрель-сентябрь) — 340 мм, наименьшая — в холодный период — 211 мм. В летний период осадки в виде ливней, которым предшествует длительный период знойной засушливой погоды. Зима коротка и мягкая, но в отдельные годы может быть суровой с длительным морозным периодом. Лето знойное и длительное. Весной и летом восточные и юго-западные ветры носят характер суховеев.

Преобладающий тип почв на территории района — чернозёмы. Наибольший удельный вес в районе занимают пахотные земли — 136,8 тыс. гектара. На территории района ведется добыча песка, глины.

История 
 Район был образован 20 июня 1936 года в составе Азово-Черноморского края, после того как город Армавир был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу, центр Армавирского района перенесен в станицу Новокубанская, а район переименован в Новокубанский. Первоначально район включал в себя 12 сельских советов: Бароновский, Горькобалковский, Измайловский, Камышевахский, Ковалевский, Косякинский, Краснополянский, Ляпинский, Мирный, Новокубанский, Прочноокопский, Форштадтский.
 С 13 сентября 1937 года Новокубанский район в составе Краснодарского края.
 28 апреля 1962 года в состав района были переданы территории упраздненных Советского и Успенского районов.
 1 февраля 1963 года был образован Новокубанский сельский район.
 21 февраля 1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из состава Новокубанского района была выделена территория Успенского района.

Население 

Население района на 01.01.2006 года составило 85 782 человека. Из них 40,1% – городские жители и 59,9% - сельские жители. Среди всего населения мужчины составляют - 46,0%, женщины – 54,0%. Женского населения фертильного возраста – 22468 человек (48,5% от общей численности женщин). Дети от 0 до 17 лет – 19057 (22,2% всего населения), взрослых – 66725 человек (77,8%). В общей численности населения 50617 (59,0%) - лица трудоспособного возраста, 22,1% - пенсионеры.

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства края, Новокубанский район включает 1 город районного подчинения и 8 сельских округов.

В рамках организации местного самоуправления в Новокубанский район входят 9 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 8 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Новокубанском районе 53 населённых пункта, в том числе 1 город и 52 сельских населённых пункта:

Символика 

С 2006 года изображение на гербе Новокубанского района соответствует его флагу. В 1999—2006 гг. действовал другой герб.

Экономика 
Новокубанский район – один из самых развитых сельскохозяйственных районов Краснодарского края, с высокой культурой земледелия. Район занимает серьёзные позиции в экономическом пространстве Краснодарского края.

Известные уроженцы 
 Коробчак, Николай Иванович (1918-1981) — генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик СССР. Родился в селе Ковалёвское.

Примечания

Литература

См.также 
 Административное деление Краснодарского края
 Флаг Новокубанского района

Ссылки 
 Новокубанский район на портале исполнительных органов власти края 
 Муниципальное образование Новокубанский район 
 Официальный сайт Новокубанского района 
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов 
 Сайт газеты "Свет маяков" Новокубанского района 
 Информационный сайт Новокубанского района
 Новокубанский молодёжный портал 
 Почтовые индексы:
 Почтовые индексы: Новокубанский Район
 Почтовые индексы | Краснодарский край | Новокубанский район